Революция 1848—1849 годов в Германии — революционные события, которые длились с марта 1848 года до позднего лета 1849 года в Германском союзе и стали частью буржуазно-демократических и национальных восстаний в большинстве стран центральной Европы.

 Ноябрьская революция — революция в ноябре 1918 в Германской империи, причинами которой явился кризис кайзеровского режима, вызванный с одной стороны поражением в Первой мировой войне, с другой — вызванной войной социальной напряженностью и расстройством экономической жизни.